Zentrale Tendenz bezeichnet

 die repräsentative Zusammenfassung mehrerer Werte zu einer Zahl (Median), siehe Parameter (Statistik) #Lageparameter
 eine Antworttendenz in der empirischen Sozialforschung, siehe Tendenz zur Mitte